Wohnheim steht für  
 eine Einrichtung, die der Unterbringung eines bestimmten Personenkreises dient, siehe Heim

Wohnheim ist der Ortsname von
 Wohnheim (Wiesenburg/Mark), Wohnplatz des Ortsteils Benken, Gemeinde Wiesenburg/Mark, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg